Ehsan Hatem (1986), mannequin égyptien ;
 Elie Hatem, avocat et homme politique franco-libanais ;
 Ghada Hatem-Gantzer (1959), gynécologue-obstétricienne franco-libanaise ;
 Jad Hatem (1952), philosophe et poète libanais.
Patronyme arabe
Patronyme libanais